Il singolare del torneo di tennis ATP German Open 1984, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Juan Aguilera che ha battuto in finale Henrik Sundström 6-4, 2-6, 2-6, 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Mats Wilander (semifinali)
 Yannick Noah (quarti di finale)
 José Higueras (terzo turno)
 Henrik Sundström (quarti di finale)
 Eliot Teltscher (secondo turno)
 Juan Aguilera (semifinali)
 José Luis Clerc (secondo turno)
 Tomáš Šmíd (terzo turno)

 Anders Järryd (terzo turno)
 Henrik Sundström (finale)
 Stefan Edberg (primo turno)
 Chris Lewis (terzo turno)
 Heinz Günthardt (secondo turno)
 Henri Leconte (primo turno)
 Gene Mayer (quarti di finale)
 Joakim Nyström (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

ATP German Open 1984